Le terme de mouron d'eau est employé pour décrire plusieurs plantes : 

 Le mouron d'eau ou mouron aquatique ou encore véronique mouron d'eau, Veronica anagallis-aquatica, de la famille des Plantaginaceae.
 La véronique faux mouron d'eau, Veronica anagalloides. 
 Le mouron d'eau, Samolus valerandi, de la famille des Primulaceae.

Flore (nom vernaculaire)